Evil Woman pode ser:

Evil Woman (canção de Crow) - canção do grupo de rock Crow;
Evil Woman (canção de Electric Light Orchestra) - canção do grupo Electric Light Orchestra;
Evil Woman (filme) - um filme estrelado por Jason Biggs e Amanda Peet.

Desambiguação